Eugène Motte peut désigner :
 Eugène Motte, (1860-1932), député français ;
 Eugène Motte, (1910-1983), sénateur français.